Чемпионат Азии по борьбе 1999 года прошёл с 25 по 30 мая в Ташкенте (Узбекистан).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

1999
Борьба
Борьба
Борьба
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Международные соревнования по борьбе в Узбекистане
1999 год в борьбе
Май 1999 года